Enemærket kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Enemærket (Diernæs Sogn) – et areal i Diernæs Sogn
 Enemærket (Dreslette Sogn) – en bebyggelse i Dreslette Sogn
 Enemærket (Otterup Sogn) – en bebyggelse i Otterup Sogn
 Enemærket (Ruds Vedby Sogn) – et areal og en bebyggelse i Ruds Vedby Sogn
 Enemærket (Svanninge Sogn) – et areal og en bebyggelse og et ejerlav i Svanninge Sogn
 Enemærket (Åstrup Sogn) – et areal i Åstrup Sogn